César Daniel Cáceres Cañete (Luque, 10 de junho de 1977) é um futebolista paraguaio que atua como meio-campo. Atualmente está no Guaraní do Paraguai.

Futebolistas do Paraguai
Futebolistas do Club Sportivo Luqueño
Futebolistas do Sporting Clube Campomaiorense
Futebolistas do 12 de Octubre Football Club
Futebolistas do Club Olimpia
Futebolistas do Club de Deportes Antofagasta
Futebolistas do Once Caldas
Futebolistas do Club Guaraní
Futebolistas do Club Atlético 3 de Febrero
Futebolistas do Club Nacional
Jogadores da Seleção Paraguaia de Futebol